Sankt Marienkirchen am Hausruck
Sankt Marienkirchen an der Polsenz
Sankt Marienkirchen bei Schärding